Forze speciali – reparto d'elite per operazioni militari
Teste di cuoio – reparto d'elite per operazioni di polizia